IY steht für:
 Inu Yasha, japanische Mangaserie
 Neutrale Zone (Irak) (FIPS-10-4-Code bis 1992)
 Fluggesellschaft Yemenia (IATA-Code)

IY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Athen (nur Motorräder)
altägyptischer Name: Iy (5. Dynastie)

Abkürzung